La Serie A2 2000-2001 è stato il torneo di secondo livello del campionato italiano di hockey su pista per la stagione 2000-2001. La competizione è iniziata il 13 gennaio e si è conclusa il 26 maggio 2001.

Al termine della stagione regolare sono state promosse in Serie A1 il  e il ; dopo i play-off promozione è stato promosso il . Sono retrocesse in Serie B il  e il .

Girone A

Squadre partecipanti

Classifica finale 

Legenda:
  Partecipa ai play-off promozione.
      Promosso in Serie A1 2001-2002.
      Retrocesso in Serie B 2001-2002.

Note:
Tre punti a vittoria, uno per il pareggio, zero a sconfitta.
In caso di arrivo di due o più squadre a pari punti, la graduatoria finale verrà stilata secondo la classifica avulsa tra le squadre interessate che prevede, in ordine, i seguenti criteri:
 Punti negli scontri diretti.
 Differenza reti negli scontri diretti.
 Differenza reti generale.
 Reti realizzate in generale.
 Sorteggio.

Stagione regolare

Risultati

Girone B

Squadre partecipanti

Classifica finale 

Legenda:
  Partecipa ai play-off promozione.
      Promosso in Serie A1 2001-2002.
      Retrocesso in Serie B 2001-2002.

Note:
Tre punti a vittoria, uno per il pareggio, zero a sconfitta.
In caso di arrivo di due o più squadre a pari punti, la graduatoria finale verrà stilata secondo la classifica avulsa tra le squadre interessate che prevede, in ordine, i seguenti criteri:
 Punti negli scontri diretti
 Differenza reti negli scontri diretti
 Differenza reti generale
 Reti realizzate in generale
 Sorteggio

Stagione regolare

Risultati

Play-off promozione

Verdetti

Coppa di Lega di Serie A2

Squadre partecipanti

Tabellone

Semifinali

Finale

Note

Collegamenti esterni 
 

Edizioni del campionato italiano di hockey su pista di secondo livello
Tornei per club di hockey su pista nel 2000
Tornei per club di hockey su pista nel 2001